Das Qatar Classic 2008 fand vom 27. bis 31. Oktober 2008 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 145.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 60. Das Preisgeld betrug 74.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger war Amr Shabana, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. Im Endspiel traf er auf Karim Darwish, der Shabana mit 11:4, 11:5 und 11:3 besiegte. Das Damenfinale gewann Vorjahressiegerin Nicol David gegen Natalie Grinham mit 11:7, 11:3 und 11:9.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren bei den Herren acht und bei den Damen sechs Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2008
PSA World Tour 2008/09
WSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Doha